Näder ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Georg Näder (* 1961), deutscher Unternehmer im Bereich der Orthopädie
 Max Näder (1915–2009), deutscher Unternehmer im Bereich der Orthopädie
 Sonja Näder (* 1948), deutsche bildende Künstlerin 

Siehe auch
Näther
Näter